Friedenheimer Straße (München), een straat in München
Friedenheimer Straße (metrostation), een station van de metro van München